EMF, akronymet kan henvise til flere artikler:

 Electronic Music Foundation – non-profit organisation der arrangerer koncerter, mv.
 Elektromagnetisk felt – fremkommer i al elektrisk apparatur.
 Elektromotorisk kraft (electromotive force) – er en værdi der måles i Volt.
 EMF (orkester) – engelsk orkester.
 Enhanced Metafile (EMF) er en variant af billedfilformaet Windows Metafile